Der Skisprung-Grand-Prix 2017 (offizielle Bezeichnung: FIS Ski Jumping Grand Prix 2017) war eine vom Weltskiverband FIS für den Zeitraum zwischen dem 14. Juli und dem 3. Oktober 2017 bei den Männern und für den Zeitraum zwischen dem 12. August bis zum 10. September 2017 bei den Frauen ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Grand Prix umfasste bei den Männern neun Einzel- und einen Teamwettbewerbe von denen acht Wettbewerbe in Europa und zwei Wettbewerbe in Asien stattfanden, sowie bei den Frauen fünf in Europa stattfindende Einzelwettbewerbe.

Ergebnisse und Wertungen Männer

Austragungsorte und Springen 
Die FIS gab im April 2017 den vorläufigen Wettkampfkalender bekannt.

Teilnehmende Nationen 
Es nahmen Springer aus 21 Nationen am Grand Prix der Männer teil.

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Ergebnisse und Wertungen Frauen

Austragungsorte und Springen 
Die FIS gab im April 2017 den vorläufigen Wettkampfkalender bekannt.

Teilnehmende Nationen 
Es nahmen Springerinnen aus 18 Nationen am Grand Prix der Frauen teil.

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2017/18
 Skisprung-Continental-Cup 2017/18

Weblinks 

Grand Prix Männer
 

Grand Prix Frauen

Einzelnachweise 

Skisprung-Grand-Prix
Sportsaison 2017